Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Andrea Jaeger che hanno battuto in finale Rosalyn Nideffer e Candy Reynolds 6-4, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Billie Jean King /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)

 Mima Jaušovec /  Kathy Jordan (semifinali)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (quarti di finale)
 Anne Hobbs /  Andrea Jaeger (campionesse)
 Hana Mandlíková /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1983